Сибилла:

Имя 
 Сибилла — королева Иерусалима с 1186 года.
 Сибилла Ангальтская (1564—1614) — принцесса Ангальтская, герцогиня Вюртембергская.
 Сибилла Армянская (? — после 1290) — принцесса Киликии.
 Сибилла, принцесса Люксембургская (урождённая Сиби́лла Са́ндра Вейле́; род. 1968) — принцесса Люксембургская.

Другое 
 Сибиллы (Сивиллы) — в греческой мифологии — пророчицы и прорицательницы, экстатически предрекавшие будущее (обычно бедствия).
 (168) Сибилла — довольно крупный астероид главного пояса, с очень тёмной поверхностью.
 «Сибилла» — американская телевизионная драма режиссёра Джозефа Сарджента.
 «Сибилла» — немецкий триллер режиссёра Михаэля Крумменахера.

См. также 
 Сибильда

Женские имена